Station Malling (Frankrijk), station in Malling in Frankrijk
 Station Malling (Denemarken), station in Malling in Denemarken